

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 11 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Martia“ beginnt.

Martia 



Martial 
 Martial (* 40), römischer Dichter
 Martial d’Auvergne (1430–1508), französischer Schriftsteller des späten Mittelalters
 Martial von Limoges, Bischof von Limoges
 Martial, Anthony (* 1995), französischer Fußballspieler
 Martial, Claude (1913–1991), französischer Jazz-Musiker (Piano, Gitarre, Banjo) und Schauspieler
 Martial, Johan (* 1991), französischer Fußballspieler
 Martial, Leïla (* 1984), französische Jazzsängerin
 Martial, Maximilian Carl von († 1743), pfälzischer Generalfeldmarschall, Generaladjutant, Geheimer Rat und Oberamtmann
 Martialis, Iulius, Mitglied der römischen Prätorianergarde, Mörder Caracallas

Martian 
 Martianus von Tortona, christlicher Heiliger und Märtyrer

Martias 
 Martias, Rony (* 1980), französischer Radrennfahrer